SRG est un sigle qui peut désigner :
 Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft, le groupe audiovisuel public de la Suisse ;
 sursaut de rayons gamma, une explosion dans l'espace extrêmement rapide et puissante, projetant des faisceaux de radiations à haute énergie.